Омония:
 Омония — район Афин.
  — площадь в Афинах.
 Омония — станция метро.
  — организация.

Футбольные клубы 
 «Омония» — футбольный клуб из Арадиппу.
 «Омония» — футбольный клуб из Лакатамии.
 «Омония» — футбольный клуб из Никосии.